Superettan 2018 är den 19:e säsongen av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar, under Allsvenskan.

Lag och arenor
16 har kvalificerat sig för spel i superettan 2018 efter resultat från Allsvenskan 2017, Superettan 2017 och Division 1 2017. Spelprogrammet fastställdes 21 december 2017.

Tabeller

Poängtabell

Uppflyttningskval

Laget som slutade på 3:e plats, AFC Eskilstuna, spelar ett kvalspel mot det lag som slutade på 14:e plats i fotbollsallsvenskan 2018, IF Brommapojkarna.

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 14:e plats, Varbergs BoIS, i superettan spelar ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i division 1 södra, Oskarshamns AIK. Laget som slutade på 13:e plats i superettan, IFK Värnamo, spelar ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:a plats i division 1 norra, Syrianska FC.

Syrianska FC kvalificerade sig för Superettan 2019 med ackumulerade slutresultatet 3–2.

Varbergs BoIS kvalificerade sig för Superettan 2019 enligt bortamålsregeln.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Hat-trickligan

Källor

Fotboll i Sverige 2018
Fotbollssäsongen 2018
2018